Blue screen of death; een blauw scherm wat verschijnt bij systeemfouten bij Windows
 Chromakey; een techniek gebruikt in de televisiewereld waarbij blauwe of groene schermen doorzichtig gemaakt kunnen worden